Ви́ктор Никола́евич Козло́в () — российский хоккеист, центральный нападающий, главный тренер «Салавата Юлаева».

Биография 
Родился, вырос и начал заниматься хоккеем в городе Тольятти. Его первым тренером был Заслуженный Тренер России Владимир Фёдорович Гуженков.

На драфте НХЛ 1993 года выбран в первом раунде под общим 6-м номером командой «Сан-Хосе Шаркс». 13 ноября 1997 года обменян во «Флориду Пантерз». 1 марта 2004 года обменян в «Нью-Джерси Девилз». 13 сентября 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». 3 декабря 2006 года в «Мэдисон-сквер-гарден» забросил 4 шайбы в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» («Айлендерс» победили 7:4). За сутки до этого забросил две шайбы в гостевом матче в ворота «Питтсбург Пингвинз», таким образом добившись редкого достижения — 6 шайб за 24 часа.

В 2007—2009 годах играл за «Вашингтон Кэпиталз». Интересно, что только в своём последнем, 15-м по счёту, сезоне НХЛ 2008/09 Козлов забросил свои первые шайбы в матчах
плей-офф, отличившись четырежды.

Лучшим в НХЛ с точки зрения личной статистики для Виктора стал сезон 1999/2000, когда он в 80 матчах регулярного чемпионата набрал 70 очков (17+53).

После окончания сезона 2008/09 в НХЛ года решил вернуться в Россию, подписав контракт с ХК «Салават Юлаев». В сезоне 2010/11 был капитаном команды и стал обладателем Кубка Гагарина.

3 марта 2012 года перешёл в ярославский «Локомотив», а уже 9 января 2013 года стал игроком московского ЦСКА.

За национальную сборную России выступал на двух Олимпиадах (Турин-2006 и Ванкувер-2010) и пяти чемпионатах мира (Австрия-1996, Швейцария-1998, Россия-2000, Австрия-2005 и Германия-2010). Завоевал бронзовые награды чемпионата мира в 2005 году и серебряные медали — в 2010 году. В общей сложности Виктор 50 раз выходил на площадку в соревнованиях самого высокого ранга и набрал 26 (10+16) очков.

19 июня 2014 года подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» сроком на один год. После окончания контракта завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга», став ассистентом Ильи Воробьёва. После увольнения Воробьёва 2 ноября 2017 года стал исполняющим обязанности главного тренера, а с 25 декабря был утвержден главным тренером команды до конца сезона, в котором «Металлург» проиграл во 2 раунде плей-офф.

1 мая 2022 года назначен главным тренером «Салавата Юлаева».

Награды 
 Чемпион МХЛ в составе московского «Динамо» сезона 1992-93 годов
 Участник матча «Всех звёзд» НХЛ (2 раза)
 Обладатель Кубка Гагарина 2011 («Салават Юлаев»)
 Обладатель Кубка Гагарина 2016 («Металлург» Магнитогорск) в качестве тренера

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Виктором Козловым в «Спорт-Экспрессе» от 18 декабря 2009 года

Хоккеисты России
Хоккейные тренеры России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Канзас-Сити Блэйдз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Обладатели Кубка Гагарина
Тренеры ХК «Металлург» Магнитогорск
Тренеры ХК «Салават Юлаев»